Theocracy (teocrazia in lingua inglese) può riferirsi a:

 Theocracy  – gruppo musicale power metal statunitense
 Theocracy  – album dei Theocracy del 2003
 Theocracy  – videogioco strategico in tempo reale